Klinik (von altgriechisch  klinē „Bett, Liege“) ist

 ein Synonym für Krankenhaus oder Klinikum. Der Begriff steht in dem Zusammenhang auch für
 eine Poliklinik
 die Krankenhausabteilung einer Fachrichtung (z. B. Klinik für Kardiologie), sofern sie bettenführend ist
 eine Universitätsklinik als Teil eines Universitäts-Krankenhauses
 eine Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik
 die im namibischen Gesundheitssystem zweitniedrigste Versorgungsstufe, siehe Liste der Krankenhäuser in Namibia
 eine Kurzbezeichnung für das „klinische Bild“ (das gesamte Beschwerdebild eines Patienten), siehe Symptom
 eine Bezeichnung für den praktischen Teil des Studiums der Medizin
 Klinik (Band), ein belgisches Elektronik-/Post-Industrial-Projekt

Klinik ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Klinik (1919–1942), polnischer Widerstandskämpfer und Märtyrer

Siehe auch:

 Studentische Rechtsberatung, auch juristische Klinik genannt